Мексика принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1994 года в Лиллехамере (Норвегия) в пятый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Страну на Играх представлял 1 спортсмен.

Результаты соревнований

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

1994
Страны на зимних Олимпийских играх 1994 года